Canon EOS 250D — цифровой зеркальный фотоаппарат серии EOS компании Canon, предназначенный для начинающих и любителей. Анонсирован 10 апреля 2019 года.

Описание 
Фотоаппарат имеет байонет EF-S, совместимый с объективами EF-S и EF, оснащён чувствительным к прикосновению поворотным экраном и обладает возможностью съёмки видео в 4K разрешении (3840х2160) с частотой кадров в 25/29,97 кадров в секунду.

Рекомендуемая розничная цена в США — 549 долларов за версию без объектива.

Фотоаппарат доступен в трёх цветовых решениях: чёрный, серебристый (серый) и белый.

Особенности 
Canon EOS 250D является обновлённой версией своего предшественника - EOS 200D. Ключевые отличия от предыдущей версии:

Ссылки 
 

Цифрозеркальные фотоаппараты Canon
APS-C фотоаппараты
Фотоаппараты, появившиеся в 2019 году